Rambam, auch RaMBaM (hebräisch רמב"ם) steht für:
 Rabbi Mosche Ben Maimon, jüdischer Gelehrter und Arzt, siehe Maimonides
 das nach Maimonides benannte Krankenhaus Rambam Health Care Campus in Haifa (Israel)